Чемпионат Дании по футболу 2000/2001, также известный как Датская Суперлига 2000/2001 () — 88-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его первого розыгрыша и 11-й сезон датской Суперлиги с момента введения нового формата. Сезон 2000/2001 начался 22 июля 2000 года, завершившись 13 июня 2001 года. Победитель чемпионата выходил во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а занявшая второе место команда выходила в квалификационный раунд кубка УЕФА. Две худшие команды выбывали из Суперлиги, уступая место победителю и занявшему 2-е место в Первом дивизионе.

По итогам сезона чемпионом стал «Копенгаген», отправившийся в Лигу чемпионов. В предварительный раунд Кубка УЕФА прошли «Брондбю» и «Мидтьюлланн», а «Силькеборг» благодаря победе в Кубке Дании вышел в первый раунд Кубка УЕФА. В Кубок Интертото вышли занявшие 7-е и 8-е места соответственно «Оденсе» и «Орхус». Из Суперлиги по итогам сезона выбыли «Херфёльге» (чемпион Суперлиги предыдущего розыгрыша) и «Хадерслев».

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 2000/01 на сайте NetSuperligaen.dk 
 Сезон 2000/01 на сайте Onside.dk 

2000/2001
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2000 году
Спорт в Дании в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001